Francesco Marzolo (1818-1880) – chirurgo italiano
 Francesco Marzolo (1892-1982) – ingegnere italiano